Brüllow bzw. Brjullow () ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Pawlowitsch Brjullow (1798–1877), russischer Aquarellist, Architekt und Hochschullehrer
 Karl Pawlowitsch Brjullow (1799–1852), russischer Maler und Architekt

Siehe auch:
 Brjullow